

Zoologie 

 Arrabidaea chica, une espèce d'arbres d'Amérique du Sud ;
 Maymena chica, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Mysmenidae.

Patronyme 

 Francisco Javier Chica (1985-), footballeur espagnol ;
 Jorge Chica (1952-2020), footballeur et neurochirurgien équatorien ;
 Manuel Pancorbo Chica (1966-), athlète espagnol ;
 Nhá Chica (~1810-1895), croyante brésilienne ;
 Pierluigi Chicca (1937-2017), sabreur italien.

Toponyme 

 Boca Chica Key, une île des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique situé dans l'océan Atlantique au sud de la péninsule de Floride ;
 Lagune Cari Laufquen Chica, petit lac d'eau douce situé au centre de la province de Río Negro, dans le département de Veinticinco de Mayo, en Patagonie ;
 Mar chica, lagune de la côte méditerranéenne du Maroc.

Autres 
 Chico y Chica, un groupe d'electropop et indie pop espagnol.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique